

Patronyme
 Guillaume Doizy, (1970- ) est un spécialiste de l'histoire de la caricature et du dessin de presse.
 Henri Doizy, (1869-1952),  est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme